Замки Португалии, объявленные Португальским Институтом архитектурного наследия (:pt:Instituto Português do Património Arquitectónico) памятниками национального значения.

 Замок Аландроал (:pt:Castelo do Alandroal)
 Замок Алкасер-ду-Сал (:pt:Castelo de Alcácer do Sal)
 Замок Алегрете (:pt:Castelo de Alegrete)
 Замок Алмейда (:pt:Castelo de Almeida)
 Замок Алмоурол (:pt:Castelo de Almourol)
 Замок Алтер-ду-Шан (:pt:Castelo de Alter do Chão)
 Замок Алвиту (:pt:Castelo de Alvito)
 Замок Амиейра (:pt:Castelo de Amieira)
 Замок Ансиайнш (:pt:Castelo de Ansiães)
 Замок Арнойя (:pt:Castelo de Arnóia)
 Замок Аррайолуш (:pt:Castelo de Arraiolos)
 Замок Авиш (:pt:Castelo de Avis)
 Замок Бежа (:pt:Castelo de Beja)
 Замок Белмонте (:pt:Castelo de Belmonte)
 Замок Белвер (:pt:Castelo de Belver)
 Замок Брага (:pt:Castelo de Braga)
 Замок Браганса (:pt:Castelo de Bragança)
 Замок Кампу-Майор (:pt:Castelo de Campo Maior)
 Замок Каштелу-Бом (:pt:Castelo de Castelo Bom)
 Замок Каштелу-Бранку (:pt:Castelo de Castelo Branco)
 Замок Каштелу-Менду (:pt:Castelo de Castelo Mendo)
 Замок Каштелу-Родригу (:pt:Castelo de Castelo Rodrigo)
 Замок Каштелу-де-Виде (:pt:Castelo de Castelo de Vide)
 Замок Каштру-Лаборейру (:pt:Castelo de Castro Laboreiro)
 Замок Каштру-Марин (:pt:Castelo de Castro Marim)
 Замок Селорику-да-Бейра (:pt:Castelo de Celorico da Beira)
 Замок Шавеш (:pt:Castelo de Chaves)
 Замок Кола (:pt:Castelo de Cola)
 Замок Элваш (:pt:Castelo de Elvas)
 Замок Эштремош (:pt:Castelo de Estremoz)
 Замок Эвора-Монте (:pt:Castelo de Évora Monte)
 Замок Фария (:pt:Castelo de Faria)
 Замок Фрейшу-де-Эшпада-а-Синта (:pt:Castelo de Freixo de Espada à Cinta)
 Замок Гуарда (:pt:Castelo da Guarda)
 Замок Гимарайнш (:pt:Castelo de Guimarães)
 Замок Иданья-а-Велья (:pt:Castelo de Idanha-a-Velha)
 Замок Лагуш (:pt:Castelo de Lagos)
 Замок Ламегу (:pt:Castelo de Lamego)
 Замок Ланьозу (:pt:Castelo de Lanhoso)
 Замок Лейрия (:pt:Castelo de Leiria)
 Замок Линдозу (:pt:Castelo de Lindoso)
 Замок Линьяреш-да-Бейра (:pt:Castelo de Linhares da Beira)
 Замок Лонгройва (:pt:Castelo de Longroiva)
 Замок Лоуле (:pt:Castelo de Loulé)
 Замок Лоуза (:pt:Castelo da Lousa)
 Замок Лоузан (:pt:Castelo da Lousã)
 Замок Мариалва (:pt:Castelo de Marialva)
 Замок Марван (:pt:Castelo de Marvão)
 Замок Мелгасу (:pt:Castelo de Melgaço)
 Замок Мертола (:pt:Castelo de Mértola)
 Замок Могадоуру (:pt:Castelo de Mogadouro)
 Замок Монсан (:pt:Castelo de Monção)
 Замок Монфорте (Шавеш) (:pt:Castelo de Monforte (Chaves))
 Замок Монсанту (:pt:Castelo de Monsanto)
 Замок Монсараш (:pt:Castelo de Monsaraz)
 Замок Монталегре (:pt:Castelo de Montalegre)
 Замок Монтемор-у-Нову (:pt:Castelo de Montemor-o-Novo)
 Замок Монтемор-у-Велью (:pt:Castelo de Montemor-o-Velho)
 Замок Морейра-де-Рей (:pt:Castelo de Moreira de Rei)
 Замок мавров (Синтра) (:pt:Castelo dos Mouros (Sintra))
 Замок Низа (:pt:Castelo de Nisa)
 Замок Ноудар (:pt:Castelo de Noudar)
 Замок Нуман (:pt:Castelo de Numão)
 Замок Обидуш (:pt:Castelo de Óbidos)
 Замок Оурен (:pt:Castelo de Ourém)
 Замок Палмела (:pt:Castelo de Palmela)
 Замок Пена-де-Агиар (:pt:Castelo de Pena de Aguiar)
 Замок Пенамакор (:pt:Castelo de Penamacor)
 Замок Пенаш-Ройяш (:pt:Castelo de Penas Róias)
 Замок Пенедону (:pt:Castelo de Penedono)
 Замок Пенела (:pt:Castelo de Penela)
 Замок Пиньел (:pt:Castelo de Pinhel)
 Замок Помбал (:pt:Castelo de Pombal)
 Замок Порталегре (:pt:Castelo de Portalegre)
 Замок Портел (:pt:Castelo de Portel)
 Замок Порту-де-Мош (:pt:Castelo de Porto de Mós)
 Замок Редонду (:pt:Castelo de Redondo)
 Замок Сабугал (:pt:Castelo do Sabugal)
 Замок Санта-Мария-да-Фейра (:pt:Castelo de Santa Maria da Feira)
 Замок Сантьягу-ду-Касен (:pt:Castelo de Santiago do Cacém)
 Замок Санту-Эштеван (:pt:Castelo de Santo Estêvão)
 Замок Святого Георгия (:pt:Castelo de São Jorge)
 Замок Серпа (:pt:Castelo de Serpa)
 Замок Сезимбра (:pt:Castelo de Sesimbra)
 Замок Силвеш (:pt:Castelo de Silves)
 Замок Сортелья (:pt:Castelo de Sortelha)
 Замок Соуре (:pt:Castelo de Soure)
 Замок Тавира (:pt:Castelo de Tavira)
 Замок Терена (:pt:Castelo de Terena)
 Замок Томар (:pt:Castelo de Tomar)
 Замок Торреш-Новаш (:pt:Castelo de Torres Novas)
 Замок Транкозу (:pt:Castelo de Trancoso)
 Замок Валонгу (:pt:Castelo de Valongo)
 Замок Виана-ду-Алентежу (:pt:Castelo de Viana do Alentejo)
 Замок Вила-Нова-де-Сервейра (:pt:Castelo de Vila Nova de Cerveira)
 Замок Вила-Висоза (:pt:Castelo de Vila Viçosa)
 Замок Виньяйш (:pt:Castelo de Vinhais)

Португалия
Списки:Португалия